Hyattella är ett släkte av svampdjur. Hyattella ingår i familjen Spongiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Hyattella